Савинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Савинское сельское поселение — входит в Палласовский район

Ивановская область 
 Савинское сельское поселение — входит в Савинский район

Кировская область 
 Савинское сельское поселение — входило в Афанасьевский район (упразднено)

Костромская область 
 Савинское сельское поселение — входит в Парфеньевский район

Новгородская область 
 Савинское сельское поселение — входит в Новгородский район

Пермский край 
 Савинское сельское поселение — входит в Пермский район

Хабаровский край 
 Савинское сельское поселение — входит в Ульчский район.